Jméno a příjmení John Hunter nosí více různých osob:

 John Hunter (chirurg) (1728–1793) – skotský lékař a chirurg
 John Hunter (veslař) (* 1943) – novozélandský veslař
 John Hunter (guvernér) (1737–1821) – druhý guvernér Nového Jižního Walesu